Konstanty Mikołaj Radziwiłł (1793–1863) – hrabia na Szydłowcu
 Konstanty Radziwiłł (1873–1944/1945) – polityk konserwatywny
 Konstanty Mikołaj Radziwiłł (1902–1944) – żołnierz Armii Krajowej
 Konstanty Radziwiłł (ur. 1958) – lekarz i polityk, minister zdrowia, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, wojewoda mazowiecki